Rickenbacker kan syfta på:

Rickenbacker (bil) – ett amerikanskt bilmärke
Rickenbacker (musikinstrument) – en amerikansk tillverkare av elgitarrer och elbasar
Eddie Rickenbacker (1890–1973), en amerikansk pilot, racerförare och företagare